Arpège est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

 Un arpège, une série de notes musicales.
 L'Arpège, un modèle de voilier de croisière côtière.
 Arpège, le nom du modèle de prévision numérique du temps utilisé par Météo-France pour prévoir les conditions météorologiques mondiales à trois jours d'échéance.
 Arpège mixte, un modèle de téléphone vendu par Thomson-CSF dans les années 1980.
 Arpège, nom d'un parfum créé en 1927 par la maison Lanvin.
 Arpège, restaurant à Paris.
 Arpège, un prestataire en restauration et multiservices du groupe Elior.